O24 steht für:
 O24, ICD-10-Code für Diabetes mellitus in der Schwangerschaft, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O20-O29
 O24, FAA-Code für den Lee Vining Airport in Lee Vining, Kalifornien, Vereinigte Staaten

O24